AT poate fi:
Astatin, element chimic cu simbolul At
 Austria, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .at, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Austria
 Anguilla, codul OMM al acestei țări
 Insulele Ashmore și Cartier, codul FIPS 10-4 și vechiul cod NATO al acestei țări
 Asti, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 "@", simbolul de punctuație folosit în adrese de e-mail
 at, comandă Unix pentru execuție ulterioară
 at (Windows), comandă Windows pentru execuție ulterioară
 AT (format), format al plăcilor de bază din PC-uri
 at (atmosferă), unitate de măsură pentru presiune